Blockad kan avse:

 Blockad (krigföring) – en militär åtgärd som innebär att transporter till eller från ett område förhindras
 Arbetsblockad – stridsåtgärd på arbetsmarknaden
 Handelsblockad –  ekonomisk sanktion 
 Nervblockad 
 Blockad (1928) – en amerikansk stumfilm från 1928 i regi av George B. Seitz, originaltitel Blockade